The Poor Little Rich Girl, een film uit 1917
Poor Little Rich Girl (1936), een film van Shirley Temple
Poor Little Rich Girl (1965), een film van Andy Warhol
De bijnaam van Edie Sedgwick
Poor Little Rich Girl (Uriah Heep), een lied van Uriah Heep
 Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story